

Финал Кубка Украины по футболу 2008 — финальный матч семнадцатого розыгрыша Кубка Украины по футболу, который состоялся 7 мая 2008 года на стадионе «Металлист» в Харькове. В матче встретились киевское «Динамо» и донецкий «Шахтёр». Победу одержала донецкая команда со счётом 2:0, заработав, таким образом, шестой в своей истории Кубок Украины. Голы за «Шахтёр» забили Александр Гладкий и Алексей Гай (44-я и 78-я минуты соответственно).

Путь к финалу 

Оба клуба начали выступления с 1/16 финала, как участники Высшей Лиги чемпионата Украины

Отчёт о матче

Статистика

Ссылки 
 Протокол матча на официальном сайте ФФУ
 Протокол матча на сайте донецкого «Шахтёра»

Футбол на Украине в сезоне 2007/2008
2008
Матчи ФК «Шахтёр» Донецк
Матчи ФК «Динамо» Киев
Спортивные соревнования в Харькове
События 7 мая
Май 2008 года
2008 год в Харьковской области